

Вулканешти — місто, Гагаузія
 Вулканешти — село та залізнична станція, Гагаузія